Фамилија Родригез Лара има више значења:

 Фамилија Родригез Лара, Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез Лара, Ехидо Сонора Дос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику